Евгения Фролова:
 Фролова, Евгения Антоновна (род. 1927) — российский учёный, доктор наук.
 Фролова, Евгения Евгеньевна (род. 1977) — правовед.
 Фролова, Евгения Исаевна (1927 - 2020) — советский и российский историк, журналист, писатель.